Острогорское — название населённых пунктов:

Казахстан 

Острогорское — село в Буландынском районе Акмолинской области.

Украина 

Острогорское — село в Врадиевском районе Николаевской области.